Argos, na mitologia grega, foi, segundo vários autores, o quarto rei de Argos. Sua mãe Níobe foi a primeira mortal a ser possuída por um deus.

Árvore genealógica segundo Pseudo-ApolodoroBiblioteca, 2.1.2, por Pseudo-Apolodoro:

Reis de Argos
Descendentes de Zeus